George Villiers puede referirse a:

 George Villiers (1550-1606), High Sheriff de Leicestershire.
 George Villiers, I duque de Buckingham (1592-1628), hijo del anterior, favorito de los reyes de Inglaterra Jacobo I y Carlos I.
 George Villiers, II duque de Buckingham (1628-1687), hijo del anterior, poeta y hombre de estado inglés.
 George Villiers, IV conde de Jersey (1735-1805), miembro del parlamento británico.
 George Villiers (1759-1827), miembro del parlamento británico.
 George Villiers, IV conde de Clarendon (1800-1870), diplomático y hombre de estado inglés.
 George Villiers, VI conde de Clarendon (1877-1955), nieto del anterior, Gobernador General de la Unión Sudafricana.